β steht für:
 Beta, zweite Buchstabe des griechischen Alphabets

Siehe auch:
 β-Radioaktivität, siehe Betastrahlung
 β-Strahlung, ionisierende Strahlung, die bei einem radioaktiven Zerfall auftritt
 β-Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung in der Kernphysik, die einer der vier Grundkräfte der Physik bildet
 β-Zerfall, radioaktiver Zerfall
 B (Begriffsklärung)
 Beta (Begriffsklärung)